Josephus Augustus Knip (Tilburg, 3 augustus 1777 - Berlicum, 1 oktober 1847) was een Nederlands kunstschilder en graficus wiens werk onder meer in het Rijksmuseum in Amsterdam te vinden is. Knip werd geboren als zoon van Nicolaas Frederik Knip. Hij werkte samen met zijn broer Mattheus Derk Knip en ook zijn zus Henriëtta Geertrui Knip en neefje Henri Knip zouden kunstschilder worden. Hij werkte aanvankelijk in de werkplaats van zijn vader, die behangsel- en stillevenschilder was. 

Knip was landschapsschilder van voornamelijk rotslandschappen in Italië. Hij reisde veel en werd daardoor internationaal beïnvloed, vooral door het Franse classicisme. In 1801 vertrok hij naar Parijs. In 1808 won hij de Prix de Rome en vanaf 1809 verbleef hij in Italië. In 1813 keerde hij terug naar Nederland, maar tien jaar later ging hij weer naar Parijs. Toen hij in 1827 wederom terugkeerde had hij ernstige gezichtsproblemen. Vanaf 1832 was hij volledig blind.

Beperkte stamboom familie Knip

Externe links
Korte biografie op de site van het Rijksmuseum Amsterdam
Biografie op de site 'Thuis in Brabant'

Nederlands kunstschilder